Василевский, Алексей:
 Василевский, Алексей Андреевич (род. 1993) — российский хоккеист.
 Василевский, Алексей Викторович (род. 1993) — белорусский футболист.
 Василевский, Алексей Петрович (1841—1893) — действительный статский советник, юрист, Волынский, Черниговский, Эстляндский вице-губернатор.